Роуз Уильямс (; родилась 18 февраля 1994 года, Лондон, Великобритания) — британская актриса кино и телевидения.

Биография 
Роуз Уильямс родилась в Лондоне. Её мать — дизайнер-костюмер. В 2011 году Уильямс начала работать в магазине одежды, а с 2014 года снимается в кино и на телевидении. Она снималась в телесериалах «Катастрофа», «Царство», «Медичи: Повелители Флоренции». В 2019 году Уильямс сыграла главную роль в телесериале «Сэндитон».

Фильмография 
 Стеклянная крыша (2014)
 Chicken (2015)
 Infinite (2016)
 Тихая страсть (2016)
 Царство
 Медичи: Повелители Флоренции

Примечания 

Актрисы Великобритании